Драгомир «Гидра» Боянич (; , Крагуевац, королевство Югославия — , , Югославия) — югославский сербский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Во время Второй мировой войны потерял обоих родителей и остался сиротой. Мать умерла от туберкулёза, когда Драгомиру было девять лет, отец — офицер сербской армии — был убит немцами. Драгомир Боянич окончил технологическое училище в Крагуеваце. Работал на заводе. Принимал участие в самодеятельном театре.

После окончания в 1964 г. факультета драматического искусства в Белграде (класс Раше Плаовича), до 1966 г. — актёр столичного Югославского драматического театра. Будучи студентом первого курса играл на сцене Национального театра в Белграде.

В 1955 году дебютировал в кино в эпизоде в фильме режиссёра Жике Митровича «Эшелон доктора M.». Исполнил 111 ролей в кино. Под псевдонимом «Энтони Гидра» сыграл в 20 итальянских спагетти-вестернах и боевиках.

Умер от рака печени. Похоронен на Аллее заслуженных граждан Нового кладбища в Белграде.

Награды 
 Лауреат премии кинофестиваля в Пуле «Золотая арена» (1974, Югославия).

Избранная фильмография 
  — Эшелон доктора М.
  — Зэница / Zenica
  — Сквозь ветви — небо / Kpoz granje nebo
  — Лучше уметь, чем иметь / Bolje je umeti — эпизод
  — Лето виновато во всём / Leto je krivo za sve
  — Любимчик командира / Macak pod sljemom — Мартин
  — Марш на Дрину / Marš na Drinu
  — Среди коршунов — Джо
  — Три / Tri
  — Инспектор
  — Подопечный / Sticenik
  — Скоро будет конец света
  — Невпопад — Яблан Еждич
  — Дырка во лбу — незнакомец
  — По ходу солнца / Nizvodno od sunca — Бая Бакич
  — Баллада о свирепом — Петар
  — Картинки из жизни ударника / Slike iz zivota udarnika
  — Вальтер защищает Сараево
  — Свадьба / Свадба — Тадия Чемеркич
  — Единственная дорога / Okovani soferi — Зоран, кузнец
  — Вершины Зелёной горы / Vrhovi Zelengore — снайпер
  — Групповой портрет с дамой
  — Безумные годы / Lude godine — Zivorad 'Zika' Pavlovic
  — Пришло время любить / Doslo doba da se ljubav proba — Zivorad 'Zika' Pavlovic
  — Люби, люби, но не теряй головы / Ljubi, ljubi, al glavu ne gubi
  — Как придет, так и уйдет / Idi mi, dodji mi
  — Какой дед, такой и внук / Kakav deda takav unuk
  — Алло, такси / Halo taxi
  — Что происходит, когда любовь приходит / Sta se zgodi kad se ljubav rodi
  — Жикина династия / Zikina dinastija — Жика
  — Жизнь прекрасна / Живот jе леп
  — Вторая Жикина династия / Druga Zikina dinastija — Жика
  — Бал на воде / Hey Babu Riba
  — Тайна монастырской ракии / Tajna manastirske rakije — эпизод
  — Жикина женитьба / Zikina zenidba (Югославия) — ''Жика

Ссылки 
 

Актёры Сербии
Актёры Югославии
Умершие от рака печени